Regione italiana a statuto speciale nell'ordinamento della Repubblica Italiana
 Regione Autonoma nel Mindanao Musulmano nelle Filippine
 Regione autonoma del Portogallo
 Regione Autonoma della costa caraibica settentrionale in Nicaragua
 Regione Autonoma della costa caraibica meridionale in Nicaragua
 Regione Autonoma del Tibet
 Regioni autonome della Cina
 Regione Autonoma della Bosnia Occidentale
 Regione autonoma di Bougainville in Papua Nuova Guinea
 Regione Autonoma di Tobago in Trinidad e Tobago

Pagine correlate 
 Comunità autonome della Spagna
 Provincia Autonoma Ungherese